Ad Dekkers (1938-1974), Nederlands kunstenaar
 Christine Dekkers (1948), procureur-generaal
 Egbert Dekkers (1908-1983), Noord-Brabantse priester-kunstenaar, won in 1956 de provinciale Prijs voor Beeldende Kunst
 Greetje Dekkers (1940), voorzitter Emancipatieraad (1989-1997)
 Hans Dekkers (1928-1984), Nederlands wielrenner, won in 1952 de rit naar Bordeaux in de Tour de France
 Hans Dekkers (1981), Nederlands wielrenner
 Hurnet Dekkers (1974), Nederlands roeister, wereldkampioene ergometeren 2001
 Marjolein Dekkers (1970), Nederlands presentatrice BNN op Radio 1
 Marlies Dekkers (1965), Nederlands modeontwerpster
 Midas Dekkers (1946), Nederlands bioloog en publicist
 Nienke Dekkers (1979), Nederlands roeister
 Ramon Dekkers (1969), Nederlands kickbokser en thaibokser, acht keer wereldkampioen 
 Rudi Dekkers (1954?), Nederlands vliegschoolhouder in Venice, Florida, die Mohammed Atta les heeft gegeven
 Saskia Dekkers (1960), Nederlands correspondente NOS in Frankrijk
Tim Dekkers (1960), Nederlands correspondent in Australië
Tim Dekkers (1978), Nederlands journalist en redacteur van Motor

Zie ook
Dekker
Decker (doorverwijspagina)
Deckers (doorverwijspagina)

 Nederlandse of Vlaamse achternaam